El nombre de Basílica de Nuestra Señora del Socorro puede referirse a alguno de los edificios cristianos, catalogados como basílicas.

Advocación 
 Virgen del Socorro
 Virgen del Perpetuo Socorro

Basílicas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Argentina 
 Basílica de Nuestra Señora del Socorro, en Buenos Aires.

en Chile 
 Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Santiago de Chile.

en Ecuador 
 Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro , en Cuenca - Inaugurada en 1966.

en España 
 Basílica de Nuestra Señora del Socorro, en Aspe, Alicante.